Rybník kan verwijzen naar de volgende gemeenten:
 Rybník (okres Domažlice), in Tsjechië
 Rybník (okres Levice), in Slowakije
 Rybník (okres Revúca), in Slowakije
 Rybník (okres Ústí nad Orlicí), in Tsjechië
 Velký Rybník, in Tsjechië